Итамарака () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Агломерация Ресифи.Население составляет 	165 830	 человек (на 2010 год). Площадь — 	542,860	 км². Плотность населения — 	305,47	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона  включены следующие муниципалитеты:
 Игарасу
 Илья-ди-Итамарака
 Итаписума

Микрорегионы штата Пернамбуку